Der CEV-Pokal 2018/19 begann mit dem Sechzehntelfinale am 27. November 2018 und endete mit den Finalspielen im März 2019, in denen sich Yamamay Busto Arsizio aus Italien gegen CS Volei Alba-Blaj aus Rumänien durchsetzte.

Teilnehmer

Modus 
Der Wettbewerb begann mit dem Sechzehntelfinale, wobei dort einige Teilnehmer ein Freilos hatten. Die 16 Gewinner dieser Runde erreichten das Achtelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2018 Frauen
Volleyballsaison 2018/19
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften